Le terme Naujaat peut se référer à:

Toponymes

Canada

 Naujaat, hameau inuit situé au bord de la baie d'Hudson dans la région de Kivalliq au Nunavut (Canada).
 Baies Naujaat, baies du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, situées dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 62° 27' 43" Nord; 77° 45' 18" Ouest.
 Baies Naujaat, baies du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 41' 00" Nord; 71° 46' 30" Ouest.
 Cap Naujaat, cap du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 58° 51' 04" Nord; 66° 22' 27" Ouest.
 Falaise Naujaat, falaise située dans le territoire non organisé de Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 62° 24' 06" Nord; 76° 15' 46" Ouest.
 Falaises Naujaat, falaises situées dans le territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 40' 30" Nord; 71° 46' 00" Ouest.
 Île Naujaat, située dans le territoire non organisé du Rivière-Koksoak, dans la région administrative de Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 58° 24' 36" Nord; 68° 10' 27" Ouest.
 Lac Naujaat, situé dans le territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 62° 25' 31" Nord; 77° 34' 54" Ouest.
 Pointe Naujaat, située dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 61° 03' 44" Nord; 69° 29' 57" Ouest.
 Rivière Naujaat, située dans le territoire non orgnaisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec. Coordonnées géographiques: 62° 27' 53" Nord; 77° 43' 38" Ouest.